Арам Генрихович Маргарян (; род. 27 марта 1974, Ереван, Армянская ССР) — армянский борец вольного стиля, чемпион мира (2002). Заслуженный мастер спорта Армении (2009).

Биография 
Арам Маргарян родился 27 марта 1974 в Ереване. Занимался вольной борьбой под руководством Андраника Арояна и Норайра Серобяна. В 1991 году был включён в юниорскую сборную СССР, стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров в категории до 58 кг. После распада СССР выступал под флагом Армении. В 1994 году был чемпионом Европы среди молодёжи в категории до 57 кг. В 2002 году Арам Маргарян достиг наибольшего успеха в своей спортивной карьере. На чемпионате мира в Тегеране он смог дойти до финала, победив кубинца Яндро Кинтану, японца Рёсуке Оту, грузина Давида Погосяна и иранца Мохаммада Талаей. В финальной схватке он проиграл турецкому борцу Харуну Догану, но Доган был уличён в использовании допинга, дисквалифицирован и золотая медаль перешла к Маргаряну.

Ещё дважды борец участвовал в чемпионатах мира: в 1995 году стал 10-м в категории до 57 кг, в 2003 году уступил в третьем раунде Сушилу Кумару.

В 2003 году Арам Маргарян завершил свою спортивную карьеру и перешёл на тренерскую работу. На протяжении нескольких лет возглавлял тренерский штаб молодёжной сборной Армении по вольной борьбе. В 2010 году был награждён медалью НОК Армении Гранта Шагиняна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации объединённых стилей борьбы

Борцы СССР
Борцы Армении
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы лёгкого веса
Тренеры Армении по борьбе